GDS je kratica, ki lahko označuje:

 Goriška dijaška sekcija
 Gerontološko društvo Slovenije

 

Kratice